Nordiska mästerskapet i fotboll 1929–1932 var den andra upplagen av Nordiska mästerskapet.

Matcher

1929

1930

1931

1932

Slutställning

Källor
 Rsssf.com

Fotbollsåret 1929
Fotbollsåret 1930
Fotbollsåret 1931
Fotbollsåret 1932
Fotboll i Danmark
Fotboll i Finland
Fotboll i Norge
Fotboll i Sverige